Супер рагби 2004. (службени назив: 2004 Super 12) је било 9. издање најквалитетнијег клупског рагби 15 такмичења на свету. Учестовало је 12 франшиза из Аустралије, Јужноафричке Републике и са Новог Зеланда. Сезона је трајала од фебруара до краја маја. Брамбиси су победили Крусејдерсе у финалу у престоници Аустралије.

Табела 

Супер 12

Плеј оф 

Полуфинале

Крусејдерси - Стормерс 27-16 

Брамбиси - Чифс 32-17

Финале

Брамбиси - Крусејдерси 47-38

Статистика и награде 

Највише есеја

 Марк Џерард 10, Брамбиси
 Стирлинг Мортлок 10, Брамбиси

Највише поена

 Ден Картер 201, Крусејдерси

Референце 

Сезоне Супер рагбија
Рагби у 2004.